Турно́н-сюр-Рон () — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш. Входит в состав округа Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE кантона — 0824. Всего в кантон Турнон-сюр-Рон входит 17 коммун, из них главной коммуной является Турнон-сюр-Рон.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 23 657 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Ардеш на сайте INSEE
 Расположение кантона Турнон-сюр-Рон на карте Франции

Кантоны департамента Ардеш